Венізі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 29 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 367 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 908,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венізі на сайті французького Національного інституту географії
 Венізі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венізі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венізі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венізі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна